Perucho puede referirse a:

Personas 

:

 Pedro Figueredo, apodado Perucho Figueredo, revolucionario.

:

 Joan Perucho, poeta y escritor catalán que también publicó su obra con el nombre de Juan Perucho.
 Manuel Perucho, científico, profesor e investigador.
 Pedro González "Perucho", alcalde de Leganés durante la Segunda República.
 Carlos Pérez Rial "Perucho", piragüista español.
 Juan Perucho actor de doblaje.

:

 Pedro "Perucho" Petrone, futbolista uruguayo.

:

 Perucho Conde, humorista, poeta, escritor y actor venezolano.
 Pedro Rincón Gutiérrez, apodado Perucho Rincón Gutiérrez, médico, profesor, embajador, canciller y rector.

Geografía 

 Arroyo Perucho Verna, arroyo que atraviesa Argentina.

Botánica
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius